Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 1999-2000 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le ventotto squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone partecipano ai play-off per la promozione in Legadue, le squadre classificatesi tra il 9º ed il 13º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B2, le squadre classificatesi al 14º posto sono retrocesse direttamente in serie B2. I play-off sono strutturati in modo da far incrociare 4 squadre del girone A con 4 del girone B dando vita a 2 tabelloni tennistici. Le gare si svolgono al meglio delle 3 partite, le vincenti delle 2 finali salgono in serie A2.

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Play-off

Play-off 1

Play-off 2

Play-out
Si affrontano in una fase preliminare le squadre classificate al 9º e 10º posto dello stesso girone, al meglio delle tre gare. Chi vince si salva, chi perde accede ai play-out veri e propri.
Le squadre classificate dall'11º al 13º posto dello stesso girone, assieme alla perdente della prima fase, si affrontano al meglio delle tre gare. Le perdenti si affrontano per determinare la seconda squadra retrocessa in serie B2, oltre alla 14ª.

Girone A

Fase Preliminare

Play-out

Girone B

Fase Preliminare

Play-out

Verdetti
 Promosse in A2:
 Franciacatene Castel Maggiore
Formazione: Battoia, Brighi, Cempini, Dall'Oca, Diana, Feliciangeli, Gasparotto, Iacomuzzi, Paoli, Pilat. Coach: Demis Cavina
 Ovito Scafati
Formazione: Battistella, Benzi, Corvo, De Monaco, Di Lorenzo, Esposito, Marchetti, Marino, Tessitore, Vitiello. Coach Antonio Trullo
 Vincitrice della Coppa Italia di lega:  Sinteco Ferrara
 Retrocesse in B2: Casal Thaulero Campli, Falco Pesaro.
 Vengono ripescate Basket Cagliari ed Calderini Ozzano, inizialmente retrocesse.

Fonti
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2000

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 1999-2000

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000